Rignanesi – abitanti di Castiglionchio
Rignanesi – abitanti di Pian dell'Isola
Rignanesi – abitanti di Rignano Flaminio
Rignanesi – abitanti di Rignano Garganico
Rignanesi – abitanti di Rignano sull'Arno
Rignanesi – abitanti di Torri (Rignano sull'Arno)
Rignanesi – abitanti di Volognano